Вітошин-Ґурни () — село в Польщі, у гміні Вимяркі Жаґанського повіту Любуського воєводства.

Примітки 

Села Жаґанського повіту